Concepción Velasco Varona – attrice, cantante, ballerina e conduttrice televisiva spagnola
 Óscar Varona – ex cestista cubano
 Pietro Varona – calciatore italiano